Суперлига Грчке у сезони 2010/11 било је пето издање Суперлиге, а укупно 75 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2009/10. из лиге су испали Левадијакос из Ливадије, ПАС Јањина из Јањине и Пантракикос из Комотинија. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге, Олимпијакос из Волоса, другопласирана Керкира са Крфа и Пансераикос из Сера, као побједник плеј офа за пласман у Суперлигу.

Формат такмичења је остао исти као и претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се у групну фазу Лигу шампиона за сезону 2011/12, док клубови од другог до петог мјеста иду у плеј оф за пласман у европска такмичења. Побједник плеј офа иде у квалификације за Лигу шампиона, док два клуба из плеј офа и побједник Купа (односно финалиста купа уколико је побједник освојио титулу) иду у квалификације за лигу Европе: другопласирани у плеј оф, трећепласирани у треће коло квалификација, док четвртопласирани остаје без пласмана у европу, у случају да Куп освоји екипа испод петог мјеста на табели, у противном чевртопласирани клуб учествоваће у квалификацијама за Лигу Европе од другог кола квалификација. Уколико је побједник Купа завршио међу првих пет у лиги, учествоваће у плеј офу за могући пласман у Лигу шампиона. Уколико плеј оф заврши на позицијама од два до четири, сва четири клуба пласираће се у европска такмичења, док ће побједник Купа стартовати од плеј оф рунде. Из лиге испадају три последњепласиране екипе на крају сезоне.

Преглед сезоне 

Сезона је почела 27. августа 2010 године, утакмицом Панатинаикос - Шкода Ксанти, а завршена је 17. априла 2011. Титулу је освојио Олимпијакос, 38 укупно; 13 бодова испред Панатинаикоса.

У јуну 2011, покренута је истрага о намјештању утакмица, након што је УЕФА објавила извјештај у коме се наводи да је најмање 40 утакмица у Грчкој у сезони 2009/10 намјештено. Међу 68 осумњичених, на списку који су грчке власти објавиле 24. јуна 2011, нашли су се предсједник и власник Олимпијакоса — Евангелос Маринакис (који никада није оптужен), фудбалер Олимпијакоса — Аврам Пападопулос, као и бројни други званичници клубова, фудбалери, судије и шеф полиције. Детаљи су објављени на 130 страница, а копија је објављена у Асосијетед Пресу (). Скандал око намјештања утакмица назван је Кариополис (), по италијанској афери Калчополи 2006 године. Истрага је укључивала клађење, превару и новчано изнуђивање.

Међу 68 осумњичених били су такође Томас Митропулос, (бивши члан одбора Олимпијакоса и предсједник Егалеа), Јоанис Компотис (власник Левадијакоса), Гјоргос Боровилос (предсједник Астераса), као и судије Гјакос, Калупулос, Трифонас, Ђанис Спатас и многи други. Гјоргос Никитијадис, министар културе у влади Грчке, описао је истрагу као "најмрачнију страницу у историји грчког фудбала".

Као казну за намјештање утакмица, 28. јула 2011 објављено је да ће Олимпијакос Волос и Кавала бити избачени у Другу лигу, док су њихови предсједници, Ахилеас Беос и Макис Псомијадис, добили доживотну забрану учешћа у било каквој фудбалској активности. Оба клуба су уложила жалбу на одлуку. На дан 10. августа 2011, фудбалски савез Грчке донио је на суду одлуку да оба тима остану у лиги, али да сезону 2011/12 почну са негативним бодовима: Олимпијакос Волос -10, Кавала -8.

Следећег дана, 11. августа 2011, УЕФА је избацила Олимпијакос Волос из квалификација за Лигу Европе, због умијешаности у намјештање; Олимпијакос Волос је у тренутку требало да наступи у плеј оф фази квалификација за Лигу Европе.

На дан 23. августа 2011, Олимпијакос Волос и Кавала нису добили лиценцу за такмичење у Суперлиги за сезону 2011/12 и избачени су у Четврту лигу (Делта Етники), због намјештања утакмица. У фебруару 2012, Суперлига Грчке је у договору са фудбалским савезом Грчке, смијенила два фудбалска тужиоца (Факос и Антонакис) и замијенила их са другим (Петропулос и Карас). Истрага око намјештања је затворена и никада више није отворена. У септембру 2012, фудбалски савез Грчке одлучио је да врати Олимпијакос Волос и Кавалу у Другу лигу, због проширења лиге.

Клубови у сезони 2010/11.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Олимпијакос се као првак пласирао директно у групну фазу Лиге шампиона 2011/12;
 Панатинаикос - плеј оф за европска такмичења;
 АЕК - плеј оф за европска такмичења;
 ПАОК - плеј оф за европска такмичења;
 Олимпијакос Волос - плеј оф за европска такмичења;
 Панетоликос је нови прволигаш;
 ПАС Јањина је нови прволигаш;
 ОФИ је нови прволигаш;
 Левадијакос је нови прволигаш, након избацивања Кавале;
 Доха Драма је нови прволигаш, након избацивања Олимпијакос Волоса;
 Лариса испада у Другу лигу;
 Пансераикос испада у Другу лигу;
 Ираклис је избачен у Трећу лигу због финансија.
 Олимпијакос Волос и Кавала су избачени у четврту лигу, због умијешаности у намјештању утакмица; Олимпијакос је претходно учествовао у квалификацијама за Лигу Европе.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Статистика

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Гледаност 
Укупна и просјечна гледаност клубова у утакмицама на домаћем терену:

Судије 

Списак главних судија са бројем утакмица које су судили:

УЕФА плеј оф 

У плеј офу за пласман у европска такмичења учествују тимови који су у лиги завршили на позицијама од другог до петог мјеста. Побједник плеј офа обезбиједиће пласман у треће коло квалификација за Лигу шампиона за сезону 2011/12. АЕК ће се, као побједник Купа, пласирати у плеј оф фазу квалификација за Лигу Европе за сезону 2011/12, уколико не заврши на првом мјесту; у том случају ће другопласирани ићи у плеј оф. Ако АЕК заврши на позицијама три или четири, ићи ће у плеј оф, док ће другопласирани ићи у треће коло квалификација. трећепласирани ће се пласирати у треће коло квалификација за Лигу Европе, док ће се четвртопласирани тим пласирати у друго коло квалификација за Лигу Европе.

У плеј офу, клубови не стартују са нула бодова. Петопласирани клуб ће почети плеј оф са нула бодова, док ће преостала три клуба добити бонус бодове, на основу броја бодова освојених у регуларном дијелу. Од броја освојених бодова сва три клуба посебно одузима се број освојених бодова петопласираног клуба, а затим се дијели са пет и добијени број представља бонус бодове са којима три клуба почињу плеј оф.

Бонус бодови 

Бодови се заокружују на цијели број.

Резултати

Табела плеј офа

Листа стријелаца плеј офа 

Листа стријелаца:

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2011/12.

Лига шампиона

Квалификације 

Панатинаикос је испао од Оденсеа у трећем колу квалификација; у Оденсеу је било 1:1, док је у Атини Оденсе славио 3:4, након вођства Панатинаикоса 2:1. Панатинаикос такмичење наставља у плеј оф фази лиге Европе.

Групна фаза 

Жријеб за групну фазу одржан је у Грималди форуму у Монаку, 25. авуста 2011. У групну фазу пласирала су се 32 клуба, који су подијељени у осам група са по четири тима. Олимпијакос је извучен у групи са Арсеналом, Олимпик Марсељом и Борусијом Дортмунд.

Табела 

 Олимпијакос је групну фазу Лиге шампиона завршио на трећем мјесту, са освојених девет бодова и такмичење наставља у првој елиминационој фази Лиге Европе — 1/16 финала .

Лига Европе

Квалификације 

ПАОК и АЕК су се пласирали у групну фазу, док је Панатинаикос елиминисан од Макабија. Олимпијакос Волос је прошао у плеј оф фазу квалификација, али је у међувремену доказана умјешаност у намјештање утакмице, па је клуб избачен у Четврту лигу Грчке, а аутоматски је дисквалификован и из Лиге Европе, уз забрану наступа у европским такмичењима наредне три године. Као замјену за Олимпијакос Волос у плеј оф фази, УЕФА је изабрала Диферданж, тим који је са 6:0 елиминисан од Олимпијакоса.

Групна фаза 

У групној фази Лиге Европе учествује 48 тимова, који су подијељени у 12 група са по четири тима. Жријеб за групну фазу одржан је 26. августа 2011 године у Грималди форуму у Монаку. АЕК је извучен у групи са Андерлехтом, Локомотивом из Москве и Штурмом; док је ПАОК извучен у групи са Тотенхемом, Рубином из Казања и Шамроком. Из сваке групе по двије првопласиране екипе пролазе у елиминациону фазу — 1/16 финала.

Табела 

 ПАОК је групну фазу Лиге Европе завршио на првом мјесту, са 12 бодова и пласирао се у 1/16 финала.

 АЕК је групну фазу Лиге Европе завршио на трећем мјесту, са три бода и завршио је учешће у европским такмичењима.

Елиминациона фаза

1/16 финала 
На жријебу одржаном 16. децембра 2011, одлучено је да ПАОК игра против Удинезеа, док је противник Олимпијакосу био Рубин из Казања. Олимпијакос се у елиминациону фазу Лиге Европе пласирао као трећепласирани тим из групне фазе Лиге шампиона. У двомечу са Рубином славио је два пута да по 1:0 и пласирао се у осмину финала. ПАОК је након 0:0 у Удинама, поражен 3:0 у Солуну и завршио је учешће у европским такмичењима.

Први мечеви

Реванш мечеви

Осмина финала 

На жријебу одржаном 16. децембра 2011, одлучено је да побједник двомеча Олимпијакос — Рубин Казањ у осмини финала игра са побједником меча између Металист и Салцбурга. Металист је славио 4:0 и 4:1 и заказао двомеч са Олимпијакосом. Олимпијакос је у првој утакмици у Харкову славио 1:0, док је у реваншу у Пиреју поражен 2:1 и Металист је прошао у четвртфинале због више голова постигнутих у гостима.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу